Сен-Жерве () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Изер. Входит в состав кантона Сюд-Грезиводан. Округ коммуны — Гренобль.

Код INSEE коммуны — 38390. Население коммуны на 2008 год составляло 535 человек. Населённый пункт находится на высоте от 178 до 1536 метров над уровнем моря. Муниципалитет расположен на расстоянии около 470 км юго-восточнее Парижа, 80 км юго-восточнее Лиона, 20 км западнее Гренобля. Мэр коммуны — Моника Фор, мандат действует на протяжении 2008—2014 гг.

Динамика населения (INSEE):

Известные уроженцы 
 Морис Гаррель (; 1923-2011) — французский актёр кино и театра.

Примечания